Freie Bürgerliste ist der Name verschiedener kommunaler Wählergruppen.

 Für Gruppen im Burgenland siehe Bündnis Liste Burgenland
 Für Wählergruppen allgemein siehe Wählergruppe